

 Вештица, митолошко биће.

Биологија 
 Вештице или љиљци (), породица, углавном ноћних лептира.

Књижевност 
 Вештица, руска бајка.
 Вештице, дечја књига Роалда Дала.
 -{W.I.T.C.H.}-, италијански стрип.
 -{Witches}-, Марвел стрип.

Филм
 Вештице, филм из 1990. године у коме главну улогу игра Анџелика Хјустон.
 Вештица, југословенски ТВ филм из 1986.

Телевизија
 -{W.I.T.C.H.}-, ТВ серија базирана на истоименом италијанском стрипу.

Музика
 „-{Witch}-“, амерички музички бенд.
 „-{Witches}-“, корејски поп бенд.
 Вјештице, хрватска музичка група.

Насељена места
 Вештица (Белоградчик), село у општини Белоградчик у Бугарској.